Les Ocampas sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Ocampa située dans le Quadrant Delta.

Physiologie 
Les Ocampas sont des humanoïdes qui vivent environ neuf ans. Certains Ocampas ont réussi à étendre leur cycle de vie à environ vingt ans. 

Ils ont des capacités télépathiques très puissantes mais enfouies depuis des générations.

Histoire 
Les Ocampas apparaissent dans l'épisode pilote de Star Trek : Voyager (Le Pourvoyeur - The Caretaker), prenant deux hôtes de la Fédération pour des envoyés de leur dieu qu'ils doivent honorer de leurs soins jusqu'à la fin. Ce fameux dieu, le « Pourvoyeur », qui a rendu leur planète sèche et infertile, les approvisionne en énergie, vivres et eau depuis environ 500 ans.

Par la suite, l'une d'entre eux, Kes, est recueillie sur le  avec son ami Neelix où ils deviendront des membres à part entière de l'équipage. Kes ayant réussi à développer ses capacités télépathiques au point de ne plus pourvoir les contrôler quittera le Voyager à la fin de la troisième saison (épisode Scorpion) alors qu'apparaîtra Seven of Nine.

Culture 
Les Ocampas vénèrent et respectent le « Pourvoyeur », qui leur apporte sans rien leur demander en échange énormément de ressources. Les anciennes capacités télépathiques et télékinésiques sont considérées comme apocryphes.

Ocampas célèbres 
 Kes
 Tanis

Épisodes notables 
 Saison 1 : Le Pourvoyeur (Caretaker) 
 Saison 2 : Froid comme l'enfer (Cold Fire)
 Saison 3 : Scorpion

Divers 
Ocampa est également le nom de l'étoile de type G et de la planète de classe M sur (ou sous) laquelle vivent les Ocampas.

Voir aussi

Liens externes 
  Ocampa sur startrek.com

Espèce extraterrestre de Star Trek

it:Specie di Star Trek: Voyager#Ocampa